NaOH steht für:
 Natriumhydroxid, ein weißer hygroskopischer Feststoff; in Wasser Natronlauge

NA-OH steht für:
 , ISO-3166-2-Code der namibischen Region

NAOH